Han kan syfta på:
 Han (namn) – ett östasiatiskt namn, använt som efternamn och som förnamn av både män och kvinnor samt personer med namnet
 Han (stat) – en stat i Kina innan Qindynastin bildas 221 f.Kr.
 Han (stjärna) - en stjärna i stjärnbilden Ormbäraren
 Han Solo  – en av huvudkaraktärerna i Stjärnornas krig-berättelserna
 Handynastin – den andra kejserliga kinesiska dynastin, 206 f.Kr.–220 e.Kr.
 Hankineser – den dominerande etniska gruppen i Kina

Geografi

Finland 

 Han, Iniö, Åboland,

Frankrike 

 Han-sur-Nied, departementet Moselle i regionen Grand Est, 
 Han-sur-Meuse, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Han-devant-Pierrepont, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est,

Kina 

 Han Shui, flod,

Sydkorea 

 Han (flod),

Se även
 Hane – den könstyp som fysiologiskt producerar spermier

Robotskapade Finlandförgreningar